Судол — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Судол — село в Островецком повяте Свентокшиского воеводства Польши, административно относится к гмине Бодзехув.
 Судол, Элисон (более известна под псевдонимом A Fine Frenzy; род. 1984) — американская альтернативная певица, композитор и пианист.